Plaats in Indonesië
Butoh (Ngasem), een plaats in het regentschap Bojonegoro in de provincie Oost-Java
Butoh (Sumberejo), een plaats in het regentschap Bojonegoro in de provincie Oost-Java
Anders
Butoh (dansstijl), een Japanse dansstijl ontwikkeld door onder meer Kazuo Ohno